Anna z Rožmberka může být příslušnice šlechtického rodu Rožmberků nebo do něho přivdaná:
 Anna z Rožmberka († 1388), dcera Petra I. z Rožmberka († 1347), manželka Jindřicha z Lipé a po něm Oldřicha IV. z Hradce
 Anna z Rožmberka († po 1409), dcera Oldřicha I. z Rožmberka († 1390), od roku 1409 manželka Hauga z Montfortu
 Anna Hlohovská z rodu Piastovců († 1483), od roku 1454 manželka Jana II. z Rožmberka, zvaného Pokojný (1434–1472), vrchního hejtmana ve Slezsku,  nejvyššího komorníka Českého království
 Anna z Hradce (okolo 1497–1570), od roku 1522 druhá manželka 7. vladaře rožmberského domu Jindřicha VII. z Rožmberka (1496–1526) 
 Anna z Rogendorfu († 1562), druhá manželka 9. vladaře rožmberského domu Jošta III. z Rožmberka (1488–1539)
 Anna "Alžběta" z Rožmberka (1530–1580), dcera Jošta III. z Rožmberka (1488–1539), od roku 1546 manželka  Jáchyma z Hradce (1526–1565)
 Anna Marie Bádenská (1562–1583), od roku 1578 třetí manželka 11. vladaře rožmberského domu Viléma z Rožmberka (1535–1592), nejvyššího komorníka a následně nejvyššího purkrabího Českého království

Související články 
 Rožmberkové

Anna